Saldaña kan syfta på:

Colombia 

 Saldaña, Colombia – kommun i Colombia, Tolima, 
 Saldaña (ort), Tolima,

Spanien 

 Saldaña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Saldaña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia,